Zasada ostrożności (od ok. 1988 roku) – zasada etyczna.
 Zasada ostrożnej wyceny (zasada ostrożności) – jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości.